Prófugos, puede referirse a:

 Plural de prófugo, fugitivo.
 «Prófugos», canción de Soda Stereo.
 Prófugos, serie de televisión chilena transmitida por HBO.